Opel Commodore - um automóvel
Holden Commodore - um automóvel
Commodore 64 um computador doméstico
Commodore Amiga um computador doméstico
Commodore (Pensilvânia) - nos Estados Unidos
The Commodores  - banda de soul

Desambiguação